Molodjoschnaja steht für:

eine russische Forschungsstation in der Antarktis, siehe Molodjoschnaja-Station
einen U-Bahnhof in Moskau, siehe Molodjoschnaja (Metro Moskau)